Schrenkia insignis är en flockblommig växtart som beskrevs av Vladimir Ippolitovich Lipsky. Schrenkia insignis ingår i släktet Schrenkia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
insignis